Гандбольный клуб «Фюксе Берлин» () — немецкий профессиональный гандбольный клуб из Берлина.

История 
Гандбольный клуб из Западного Берлина первый раз вышел в Бундеслигу в 1981 году под названием «Райникендофер Фюксе». В сезоне-1981/82 «Райникендофер Фюксе» одержал за сезон 14 побед, и занял в Бундеслиге 3-е место. В следующие сезоны, команда «Райникендофер Фюксе» занимала места в Бундеслиге все ниже. По итогам сезона-1985/86, команда «Райникендофер Фюксе» заняла 14-е место, выиграв в чемпионате 2 матча и выбыла во вторую Бундеслигу. В 2007 году «Фюксе Берлин» вновь вышел в Бундеслигу. В Бундеслиге у «Фюксе Берлин» лучшим результатом по итогам сезона было 3-е место.

Титулы 
 Кубок ЕГФ: 2015, 2018 (2 раза)
 Кубок Германии : 2014 (1 раз)
 IHF Super Globe : 2014, 2015 (2 раз)

Предыдущие названия 
 «Рейникендофер Фюксе» (до 2005 года)
 «Фюксе Берлин» (2005—н.в.)

Сезоны 
Список сезонов клуба «Фюксе» в Бундеслиге с 2002 года.

Команда 
Состав команды:

Известные игроки 
  Йохан Селлин
  Евгений Певнов
  Фабиан Бём
  Свен-Сёрен Кристоферсен
  Штеффен Фет
  Конрад Вильчинский
  Драго Вукович
  Рунар Карасон
  Андрюс Стельмокас
  Стиан Ватне
  Бёрге Лунд
  Кент Робин Тённесен
  Константин Игропуло
  Петар Ненадич
  Икер Ромеро
  Йеспер Ниельсен
  Предраг Тимко
  Звонимир Сердарушич

Примечания

Ссылки 
 fuechse.berlin

Гандбольные клубы Германии